Николай Макарович Пидопличко (; 1904—1975) — советский учёный-миколог, лауреат Сталинской премии (1952).

Биография 
Родился 21 марта (3 апреля) 1904 года в селе Казацком на Украине в семье школьного учителя. Учился в Киевском ветеринарно-зоотехническом институте, с 1924 года — в Высшем институте народного образования, окончил его в 1929 году.

Первую научную статью Николай Макарович опубликовал в 1924 году, с этого же года работал в Гербарии Академии наук УССР. С 1926 по 1928 год он преподавал в Ветеринарно-зоотехническом институте, затем был научным сотрудником НИИ сахарной промышленности, в 1932—1933 годах заведовал лабораторией общей микробиологии. В 1933—1935 Пидопличко руководил микологической лабораторией Института микробиологии и вирусологии АН УССР, затем возглавил микологический отдел.

В 1942—1943 годах работал в Институте зообиологии АН УССР в эвакуации в Уфе.

В 1952 году Николай Макарович был удостоен Сталинской премии за разработку антибиотика микроцида. В 1955 году он получил степень доктора биологических наук, с 1957 года был членом-корреспондентом Академии наук УССР. В 1960 году Н. М. Пидопличко был избран главой Украинского ботанического общества, в 1965—1971 годах возглавлял Украинское микробиологическое общество.

Скончался Николай Макарович Пидопличко 27 марта 1975 года.

Награды 
 орден Ленина
 орден «Знак Почёта»
 медаль «За трудовую доблесть» (01.10.1944)

Некоторые научные публикации

Грибы, названные в честь Н. М. Пидопличко

Литература

Ссылки 
 Статья о Пидопличко со скан-копиями избранных документов из его архива, в том числе автобиографии: 
 [leksika.com.ua/18030327/ure/pidoplichko Статья] о Пидопличко из Украинской советской энциклопедии

Микологи СССР
Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Ботаники XX века
Члены-корреспонденты АН УССР